Sunray ist die Bezeichnung für

 einen Ultra Thin Client von Sun Microsystems, siehe Sun Ray
 einen Schweizer Lebensmittelhersteller, siehe Sunray (Coop)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunray (Oklahoma)
 Sunray (Texas)
 Sunray (Virginia)